Bundestagswahlkreis 23 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Wandsbek (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land (1987 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch (1965 bis 1983)
 Bundestagswahlkreis Aurich – Emden (1949 bis 1961)